Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski eram os atuais campeões, mas perderam na semifinal para František Čermák e Leoš Friedl.

František Čermák e Leoš venceram a final por 6–4, 6–4 contra os argentinos José Acasuso e Ignacio González King.

Cabeças de chave

Chave

Chave

Ligações externas
Chave de duplas do Brasil Open de 2005

D